En économie, le sens n’est pas le même selon le lieu géographique 
En français de France: une privatisation est la vente ou cession par l'État à des investisseurs de capitaux privés, tout ou partie d'une société publique (en québécois: une société d’Etat)
En québécois: une privatisation est la fermeture du capital d’une société cotée en Bourse par ses actionnaires majoritaires. La société, qui était publique car ses titres de propriété étaient échangeables sur un marché ouvert au grand public, devient une société privée au sens du mécanisme de modification ultérieure de son capital.
En sociologie, la privatisation désigne l'ensemble des phénomènes sociaux qui tendent à accorder une prééminence à la vie privée dans le fonctionnement de la société.